Голубовка — упразднённая деревня в Убинском районе Новосибирской области. Входила в состав Новодубровского сельсовета. Упразднена в 2005 г.

География 
Располагалась в 8 км к юго-западу от центра сельского поселения села Новодубровское, по дороге к деревне Пешково.

История 
В 1928 году посёлок Голубовский состоял из 72 хозяйств, основное население — русские. В посёлке располагались школа 1-й ступени, изба-читальня, маслозавод, лавка общества потребителей. В административном отношении являлся центром Голубовского сельсовета Михайловского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Убинского района
Населённые пункты, упразднённые в  2005 году